Kmenová buňka (anglicky Stem cell) může znamenat: 

 Embryonální kmenová buňka
 Hematopoetická kmenová buňka
 Indukovaná pluripotentní kmenová buňka
 Mezenchymální kmenová buňka
 Nádorová kmenová buňka